Wisp – nome originale dei fuochi fatui
Wisp – musicista statunitense
Wisp – personaggi non giocabili del videogioco Sonic Colours
WISP – Wireless Internet service provider, Internet service provider che offre Broadband Wireless Access